Upír Nosferatu může být:

 Upír Nosferatu – film z roku 1922, originální název Nosferatu, Eine Symphonie des Grauens
 Nosferatu - Fantom noci – remake původního filmu, originální název Nosferatu – Phantom der Nacht

Související články 
 Upír z Feratu – český film z roku 1981 režiséra Juraje Herze

Reference